Diese Liste (Stand: 18. März 2023) enthält alle Fußballspielerinnen die seit dem Aufstieg des FC Bayern München in die Bundesliga – ab der Saison 2000/01 – zum Mannschaftskader gehörten, unter Angabe von Zeitraum (Zugehörigkeit zum Verein), Anzahl Einsätze in den unterschiedlichen Wettbewerben (gemäß Spaltenpaar) und der dabei erzielten Tore.

 Spielerin: Name der Spielerin (Vorname, Nachname) in alphabetischer Reihenfolge.
 N: Nationalität der Spielerin anhand von Staatsflaggen. Bei Spielerinnen mit doppelter Staatsbürgerschaft hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft die Spielerin antrat, antritt oder antreten würde.
 v: Erstes Jahr der Zugehörigkeit zum Mannschaftskader.
 b: Letztes Jahr der Zugehörigkeit zum Mannschaftskader.
 S: Anzahl der Spiele, die die Spielerin während ihrer Zugehörigkeit zum FC Bayern München für diesen absolviert hat Gehörte eine Spielerin bereits vor dem Aufstieg in die Bundesliga zum Aufgebot der Mannschaft, so werden ihre Spiele aus jener Zeit nicht mit berücksichtigt.
 T: Anzahl der Tore, die die Spielerin während ihrer Zugehörigkeit zum FC Bayern München für diesen erzielt hat. Gehörte eine Spielerin bereits vor dem Aufstieg in die Bundesliga zum Aufgebot der Mannschaft und erzielte zu jener Zeit auch Tore, so werden diese nicht mit berücksichtigt.
 Statistik (Spaltenpaar)
  1 : Bundesliga –– ab 2000/01.
  2 : DFB-Pokal –– ab 2000/01.
  3 : Champions-League –– 2009/10, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23(1)

Aktuelle Spielerinnen sind fett gekennzeichnet, einschließlich der aus der zweiten Mannschaft gelegentlich eingesetzten.

1 Die Spiele/Tore im Platzierungsweg sind in der Statistik der Spielerin (mit * gekennzeichnet) in Spalte CL (3) mit berücksichtigt.

Siehe auch 
 Liste der Fußballspieler des FC Bayern München

Weblinks 

 Kader 2022/23 auf der Homepage des FC Bayern München
 Kader 2022/23 auf dfb.de
 Kader 2022/23 auf soccerdonna.de
 Kader 2022/23 auf weltfussball.de
 Spielerinnen von A–Z auf weltfussball.de

!
Munchen Bayern
Fussballspieler Munchen Bayern